Interfiks betegner inden for grammatikken et bindeled mellem orddele, men uden betydningsbærende funktion. Det regnes for et affiks, og på dansk er interfiks kendt som fx fuge-s ved dannelsen af sammensatte navneord. 

Sammensatte navneord kan dannes med interfiks (bindebogstav) 'e', 'n', 's' eller ingenting på dansk:  
mælkeflaske, sodavandsflaske, ølflaske - rosenbusk 
På dansk kan også forekomme -er-.

Henvisninger 

Grammatik